Gradiva ( "donna che cammina") può riferirsi a:

Arte 
 Gradiva – bassorilievo in stile neoattico ospitato nei musei vaticani

Cinema 
 Gradiva – film del 1970 diretto da Giorgio Albertazzi
 Gradiva (Gradiva (C'est Gradiva qui vous appelle)) – film del (2006) diretto da Alain Robbe-Grillet
 Gradiva Films – compagnia cinematografica

Editoria 
La Gradiva, casa editrice italiana
Gradiva Publications, casa editrice newyorkese

Letteratura 
 Gradiva – romanzo di Wilhelm Jensen pubblicato nel 1903
 Delirio e sogni nella "Gradiva" di Jensen – saggio di Sigmund Freud